A Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) é uma Organização Militar da Marinha do Brasil, responsável pela navegação e projetos relacionados à área marítima e fluvial brasileira. Está sediada em Niterói, no estado do Rio de Janeiro.

Fornece serviços como dados oceanográficos, previsão meteorológica, cartas náuticas das áreas sob sua jurisdição e avisos importantes. Coordena e desenvolve pesquisas hidroceanográficas e meteorológicas de maneira autônoma ou em parceria com instituições públicas e privadas.

São subordinados à DHN a Base de Hidrografia da Marinha em Niterói (BHMN), o Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), o Centro de Reparos e Sinalização Náutica Almirante Moraes Rego (CAMR) e o Grupamento de Navios Hidroceanográficos (GNHo), bem como diversos navios de pesquisa e de apoio, entre os quais o Ary Rongel, que provê o abastecimento da Estação Antártica Comandante Ferraz.

Dia do Hidrógrafo
No dia 28 de setembro é comemorado o Dia do Hidrógrafo. A data recorda o nascimento do Capitão de Fragata Manoel Antônio Vital de Oliveira, comandante do monitor encouraçado Silvado, morto em consequência de ferimento recebido quando do bombardeio do Forte de Curupaiti em 1867, durante a Guerra da Tríplice Aliança. É considerado como patrono da hidrografia brasileira por suas atividades na área à época.

Lema
"...Restará sempre muito o que fazer"

Ligações externas 
 

Diretoria de Hidrografia e Navegação